Ана Сребрнич (, род. , Любляна) — словенская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2006), международный арбитр (2015).

Биография 
Чемпионка Словении 2008 и 2012 гг. (в 2008 г. разделила 1—3 места с Я. Кривец и Д. Капш и опередила их по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Словении 2000, 2003 и 2004 гг. (в 2000 г. разделила 1—2 места с Я. Кривец и уступила ей по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Словении 2001 и 2005 гг.

Победительница юношеских чемпионатов Словении 1996 (до 12 лет), 1997, 1998 (до 14 лет), 2000 (до 16 лет), 2001 и 2002 (до 18 лет) гг., юниорского чемпионата Словении 2000 г.

В составе сборной Словении участница шести шахматных олимпиад (2002—2008, 2012 и 2014 гг., в 2014 г. играла на 1-й доске), восьми командных чемпионатов Европы (2001—2015 гг.), Кубка Митропы 2009 г. (сборная стала победителем турнира), трех юношеских командных чемпионатов Европы (2000, 2001 и 2002 гг.).

Участница семи Кубков европейских клубов (1998, 1999, 2000 и 2001 гг. в составе "ŠK Nova Gorica", 2011 г. в составе "ŽŠK Maribor", 2015 и 2016 гг. в составе "Midlands Monarchs"; в 1999 г. завоевала индивидуальную золотую медаль среди запасных).

Участница нескольких юношеских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях, юниорских чемпионатов Европы 2000 и 2001 гг.

Победительница юниорского международного турнира в Ливии (2003 г.; завоевала 1-е место со стопроцентным результатом).

Бронзовый призер чемпионата средиземноморских стран 2003 г.

Участница четырех личных чемпионатов Европы (2005, 2007, 2008, 2013 гг.).

Участница чемпионата Европы по блицу 2017 г.

Семья 
Замужем за сербским гроссмейстером Р. Маркушем.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления А. Сребрнич в личных чемпионатах Европы среди девушек
 Выступления А. Сребрнич в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления А. Сребрнич в личных чемпионатах Европы
 Выступления А. Сребрнич в командных чемпионатах Европы
 Выступления А. Сребрнич на шахматных олимпиадах
 Выступления А. Сребрнич в Кубках европейских клуюов
 Выступления А. Сребрнич в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры